Voorganger (religie) - een persoon die in een dienst voorgaat.
 Voorgangersstaat - een staat die voorheen erkend werd maar waar een een nieuwe staat uit is voorgekomen.
 Rechtsvoorganger - de (rechts)persoon die de rechten en verplichtingen droeg, voordat deze overgingen naar zijn rechtsopvolger.

Zie ook

 Prequel - een werk waarvan de actie zich afspeelt vóór die van een eerder uitgebracht werk.
 Chazan - een voorzanger in het jodendom.